Das Damendoppel der Australian Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Lisa Raymond und Rennae Stubbs. Das Finale bestritten Serena Williams und Venus Williams gegen Lindsay Davenport und Corina Morariu, das die Williams in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2001